Wasser hat keine Balken steht für:
 den deutschen Titel des amerikanischen Stummfilmes The Boat von 1921 (von Buster Keaton), siehe Wasser hat keine Balken (1921)
 den deutschen Alternativtitel des amerikanischen Stummfilmes Steamboat Bill, jr. von 1928 (von Buster Keaton)
 den deutschen Titel des amerikanischen Romans Don’t Go Near the Water von William Brinkley von 1956, siehe Wasser hat keine Balken (Roman)